Een verkeersweg:
 N835 (België)
 N835 (Frankrijk)
 N835 (Nederland), zie Provinciale weg 835

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing